Jaworiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Jaworiwka (Drabiw), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Drabiw
 Jaworiwka (Kalusch), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kalusch
 Jaworiwka (Swjahel), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel
 Jaworiwka (Pischtschanka), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Pischtschanka

Jaworiwka ist zudem der Name eines Flusses in der ukrainischen Oblast Lwiw, siehe Jaworiwka (Fluss).